Пилат — прізвище.

Персоналії 
 Понтій Пилат, По́нтій Пила́т (Пілат) () — римський правитель Юдеї з 26 до 36 р. н. е. (замінив на цьому посту Валерія Ґрата); римський вершник.
 Пилат Володимир Степанович ( 15 вересня 1955, Львів) — український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник бойового гопака.
 Пілат Іван Васильович — сценарист, режисер, заслужений діяч мистецтв України.
 Пилат Олена Леонідівна — заслужений працівник соціальної сфери України

Див. також 
 Пилатюк

Примітки